Seemann může být:

 Seemann – druhý singl skupiny Rammstein
 Seemann (Apocalyptica singl) – singl od finské kapely Apocalyptica

příjmení
 Eva Seemannová (1920–1999) – česká překladatelka do esperanta